Chryse (die Goldene, von griechisch χρύσεος) bezeichnet

 einen antiken Ort in Mysien Chryse (Troas)
 in der griechischen Mythologie eine Insel bei Lemnos Chryse (Insel)
 die Kurzform von Chryse Chersonesos (z. B. bei Ptolemäus) für die Malaiische Halbinsel
 mehrere Figuren der griechischen Mythologie 
 eine Geliebte des Ares, siehe Chryse (Tochter des Almos)
 die Frau des Dardanos, siehe Chryse (Tochter des Pallas)
 eine Nymphe, siehe Chryse (Nymphe)
 eine Ebene auf dem Mars Chryse Planitia

 eine Heilige: Chryse (Aurea Ostiensis, Aura; † 268/252) (BBKL, LThK)